Суперкубок Бельгії з футболу 2012 — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2012 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та переможцем кубку «Локереном».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2012
Бельгія
2012 у бельгійському спорті